Carl Holle ist der Name folgender Personen: